

Géographie

Japon 
 Wakasa, un bourg de la préfecture de Fukui
 Wakasa, un bourg de la préfecture de Tottori